Планинци:
 Планинци — село в Болгарии в Смолянской области, входит в общину Мадан
 Планинци — село в Болгарии в Габровской области, входит в общину Трявна

См. также